Sepideh Farsi (née en 1965), réalisatrice iranienne.
 Sepideh Moafi (née en 1985), actrice irano-américaine.
 Sepideh Tavakoli (née 1989), athlète iranienne spécialiste du saut en hauteur et des épreuves combinées.